Por Juan José Romero, puede referirse a:
 Juan José Romero Guzmán: Abogado, académico y Ministro del Tribunal Constitucional de Chile;
 Juan José Romero (1842-1915): Abogado y político argentino.
 Juan José Romero (entrenador) (1979-): Arquero argentino de fútbol retirado y actual entrenador de porteros.